

Banda desenhada/Quadrinhos 
 Watchmen — série original de quadrinhos/banda desenhada publicada entre 1986 e 1987
 Before Watchmen — série de 2012
 Doomsday Clock (DC Comics) — publicada entre 2017 e 2019, que serve como continuação da história original e como crossover com o Universo DC

Cinema 
 Watchmen (filme) — filme de 2009 que adapta a história original

Jogos 
 Watchmen: The End Is Nigh — série de jogos que antecede os eventos do filme de 2009

Televisão 
 Watchmen: Motion Comic — animação que adapta a história original

 Watchmen (série de televisão) — série da HBO de 2019 que continua a história original

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão